Le terme cycliste peut désigner :
 une personne pratiquant le cyclisme ;
 Le Cycliste, éditeur de bande dessinée.
 un short moulant pour pratiquer le cyclisme, devient populaire dans la mode quotidienne des années 1980 à 1990.
 Le Cycliste, film iranien